Кубок Північної Ірландії з футболу 2017–2018 — 138-й розіграш кубкового футбольного турніру в Північній Ірландії. Титул вшосте здобув Колрейн.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 січня 2018

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 лютого 2018

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 березня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 березня 2018

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 березня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Північної Ірландії на soccerway 

2017—2018
Північна Ірландія
Північна Ірландія
2017 у британському спорті
2018 у британському спорті